

Persone

Herz
 Henri Herz – compositore austriaco naturalizzato francese
 Juraj Herz – regista slovacco
 Markus Herz – medico e filosofo tedesco di origine ebraica
 Max Herz – architetto e storico dell'arte ungherese
 Michael Herz – imprenditore tedesco
 Michael Herz – regista statunitense

Cognomi composti
 Alice Herz-Sommer – pianista ceca naturalizzata britannica
 Margaret Herz Hohenberg – psichiatra e psicoanalista slovacca
 Naftali Herz Imber – poeta ucraino

Altro
 Rebecca Herz – personaggio della soap opera tedesca Tempesta d'amore

Pagine correlate 
Hertz (disambigua)

Altri progetti